Ранчо ел Хирасол има више значења:

 Ранчо ел Хирасол, Колонија абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Хирасол (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Хирасол (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Хирасол (Атлаутла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ел Хирасол (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо ел Хирасол (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо ел Хирасол (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо ел Хирасол (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику